Schachtarske (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Luhansk, Stadtkreis von Swerdlowsk, siehe Schachtarske

 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha, siehe Schachtarske (Wolnowacha)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pawlohrad, siehe Schachtarske (Pawlohrad)
 Siedlung in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Synelnykowe, siehe Schachtarske (Synelnykowe)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Iwanytschi, siehe Schachtarske (Iwanytschi)

Die Stadt Perschotrawensk trug bis 1960 ebenfalls diesen Namen.

siehe auch:
 Schachtarsk